Преса де Долорес има више значења:

 Преса де Долорес, Ел Клавелито (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Преса де Долорес, Ла Норија (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Преса де Долорес (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику